Mu-tan-ťiang je čínský název, který má více významů:

 Mu-tan-ťiang (prefektura) – městská prefektura v provincii Chej-lung-ťiang
 Mudan – řeka v Číně